Strinnholm ist der Familienname von:
 Anders Magnus Strinnholm (1786–1862), schwedischer Historiker und Übersetzer
 Jan Strinnholm (1936–2014), schwedischer Jazzpianist